Париньи́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Париньи — в департаменте Луара;
 Париньи — в департаменте Манш.